Kundmannia insulana är en flockblommig växtart som beskrevs av Michel Gandoger. Kundmannia insulana ingår i släktet Kundmannia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
insulana